Гервіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Гервіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін
 Гервіль () — громада в Німеччині